Тим Боровски (; Нојбранденбург, 2. мај 1980) бивши је немачки фудбалер који је играо на позицији везног играча.

Клупска каријера 
Након омладинске каријере у локалном клубу Нојбранденбургу 04, наступао је за други, а потом и за сениорски тим Вердер Бремена у којем је за седам сезона одиграо преко 200 утакмица и освојио по један трофеј Бундеслиге, Купа Немачке и Лига купа Немачке. У летњем прелазном року 2008. године је прешао у Бајерн Минхен. Након једне сезоне у Бајерну вратио се у Вердер у којем је 2012. године завршио каријеру.

Репрезентативна каријера 
Наступао је за млађу селекцију репрезентације до 2001. године, а 21. августа 2002. је дебитовао за сениорски тим против Бугарске. Постигао је два гола и наступао је на Светском првенству 2006. и Европском првенству 2008.

Статистика каријере

Клупска

Репрезентативна

Голови за репрезентацију

Успеси 
Вердер Бремен
 Бундеслига: 2003/04.
 Куп Немачке: 2003/04.
 Лига куп Немачке: 2006.

Извори

Спољашње везе 

 
 
 

Рођени 1980.
Немачки фудбалери
Немачки фудбалски репрезентативци
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Вердер Бремена
Фудбалери Бајерн Минхена
Фудбалери на Светском првенству 2006.
Фудбалери на Европском првенству 2008.
Фудбалери Бундеслиге